Il doppio femminile degli Internazionali d'Italia 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Martina Navrátilová e Gabriela Sabatini erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jana Novotná e Catherine Suire hanno battuto in finale 6–3, 4–6, 7–5 Jenny Byrne e Janine Tremelling.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jana Novotná /  Catherine Suire (campionesse)
 Mercedes Paz /  Catherine Tanvier (semifinale)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (finale)

 Christiane Jolissaint /  Arantxa Sánchez (quarti di finale) 
 Manon Bollegraf /  Nicole Provis (quarti di finale) 
 Beverly Bowes /  Kathleen Horvath (primo turno) 
 Sandra Cecchini /  Sabrina Goleš (semifinale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 1988